Side Effects (2005), een film uit 2005
 Side Effects (2013), een Amerikaanse film uit 2013
 Side Effects (televisieserie), een Canadese televisieserie (1994-1996)
 Side Effects (The Chainsmokers), een single van The Chainsmokers uit 2018